Насьональ 1971 () — одна из двух частей 41-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Зона A

Зона B

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1971 на rsssf.com

1971
Аргентина
1971 год в Аргентине